szingaléz nyelv
 szingaléz nép